Alfred Arribas Cabrejas (Barcelona, 1954), arquitecte català 
 Antoni Arribas Palau (1926 -2002), arqueòleg, catedràtic en prehistòria i director de les excavacions de la ciutat romana de Pol·lèntia 
 Helena Arribas i Esteve (Reus, 1956), pedagoga i política catalana 
 Julián Arribas Pérez (Borriana, 1966), docent especialitzat en Ciències i músic de rock 
 Luis Arribas Castro (Barcelona, 1934 - 2006), locutor radiofònic 
 Raül Arribas Torre (Mollet del Vallès, 1969), porter de futbol català 
 Carlos Pérez de Rozas i Arribas (Barcelona, 1948) periodista català
 Emilio Pérez de Rozas i Arribas (Barcelona, 1952) periodista català 
 Feliciano Casanovas Arribas (1965), futbolista eivissenc 
 Víctor Valdés i Arribas (L'Hospitalet de Llobregat, 1982), porter de futbol català